Harjusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harjusaari (ö i Finland, Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Harjusaari (ö i Finland, Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar